Termin -{S11}- ima više značenja.

 -{Nissan Silvia}-, automobil
 Foker S-11, avion
 S poštanska oblast, S11 oblast u Šefildu, Engleska